Jan Hadrava (politik)
 Jan Hadrava (volejbalista)